Hormuz – isola nel Golfo Persico, appartenente all'Iran
Hormuz – città dell'Iran, sull'omonima isola
Stretto di Hormuz – braccio di mare tra la penisola Arabica e l'Iran
Hormuz o Ormuz – traslitterazioni di Ahura Mazdā, dio supremo nello zoroastrismo

Pagine correlate
 Hormoz